Table des caractères Unicode U+10D00 à U+10DFF.

Hanifi (Unicode 11.0) 
Le hanifi est un alphabet créé dans les années 1980 par Maulana Hanif pour l’écriture du rohingya. Il est basé sur l’écriture arabe, écrit de droite à gauche, avec des apports d’autres écritures.

Table des caractères

Caractères réservés 
Cette plage de valeurs n’est pas encore affectée. Aucun caractère défini pour l’instant, ces points de codes ne peuvent être utilisés. Éventuellement les blocs suivants seront définis dans une version ultérieure d’Unicode :
 U+10D40 à U+10D8F : (Garay (Wolof)) (proposé)
 U+10D90 à U+10DFF : ¿syllabaire de Byblos? (en projet)
 U+10E00 à U+10E5F : — (non alloué)

Table des caractères

Voir aussi

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (0000-0FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références

Liens externes 
  Hanifi Rohingya, table sur le site Unicode (format PDF).

010D4